Der Rolls-Royce Wraith ist ein Pkw-Modell der Rolls-Royce Motor Cars Ltd., das 2013 in den Markt eingeführt wurde. Der Verkauf begann im Oktober 2013. Das Modell entspricht technisch wie stilistisch weitgehend dem auf der Internationalen Automobil-Ausstellung im September 2015 vorgestellten Cabriolet Dawn. Anfang 2023 wurde die Produktion beendet.

Geschichte und Technik 
Rolls-Royce präsentierte das Modell der Öffentlichkeit erstmals auf dem Genfer Auto-Salon 2013. Das zweitürige Coupé bietet vier Personen Platz. Besonderheit sind die hinten angeschlagenen Türen. Angetrieben wird der Wagen von einem mittels Biturbo aufgeladenen V12-Motor mit 6592 cm³ Hubraum und 465 kW (632 PS) Leistung. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 250 km/h. Das Fahrzeug ist bei einem Radstand von 3112 mm 5269 mm lang, 1947 mm breit und 1507 mm hoch. Der Kofferraum fasst 470 Liter. Das Leergewicht ist mit 2435 kg angegeben. Der Listenpreis belief sich auf 279.531,- €. 

Das 8-Gang-Automatikgetriebe berücksichtigt GPS-Daten, um den optimalen Gang für den vorausliegenden Straßenabschnitt zu wählen.

Auf dem Genfer Auto-Salon 2016 wurde die Black Badge Version vorgestellt.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 2013 bis einschließlich Dezember 2021 sind in Deutschland 253 Rolls-Royce Wraith neu zugelassen worden. Mit 48 Einheiten war 2014 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Literatur 
 Bernd Ostmann (Chefredakteur): Auto Katalog 2014. Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG, Stuttgart 2013.

Weblinks 

 Offizielle Homepage des Rolls-Royce Wraith (englisch)

Einzelnachweise 

Fahrzeug der Oberklasse
Coupé